Перше Травня (колишня назва Гудимова Слобода, або — Гудимівка) — село в Україні, в Обухівському районі Київської області. Населення становить 354 особи.

Географія 
Селом тече річка Оршинка.

Галерея

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Київська область)

Примітки 

Села Київської області